Isendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Walther Isendahl (1877–??), deutscher Ingenieur, Autor und Herausgeber